Ivica je lahko:
 Ivica Đermanović (Bosna in Hercegovina)
 Ivica, Bugojno (Bosna in Hercegovina)